Alessandro Ciarrocchi est un footballeur suisse né le  à Winterthour. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Footballeur italien
Double nationalité italo-suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Winterthour
Joueur du Piacenza FC
Joueur de l'AC Bellinzone
Joueur du FC Chiasso
Joueur du FC Aarau
Naissance en janvier 1988
Naissance à Winterthour